Рожер I — один из следующих исторических деятелей:
Рожер I — норманнский завоеватель и первый граф Сицилии
Рожер I Борса — племянник предыдущего, герцог Апулии и Калабрии
 См. также 
Рожер